«Get Back» — первый сингл рэпера Лудакриса с его пятого студийного альбома The Red Light District, выпущенный 9 ноября 2004 года. В январе 2005 года достигла 13 строчки Hot 100.

Рок-ремикс 
Вместе с Лудакрисом, панк-рок-группа Sum 41 записала ремикс на песню «Get Back», выполненный в стилях ню-метал, рэпкор и рэп-метал. Данная версия песни стала бонус-треком в некоторых версиях альбомов The Red Light District и Chuck, и также была выпущена в качестве сингла. На песню также существует видеоклип, в котором показан процесс записи трека.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Лудакриса
Синглы Def Jam Recordings